A Tiszta szívvel kifejezés  a következőket jelentheti:

 Tiszta szívvel József Attila verse
 Tiszta szívvel Gosztonyi János színműve
 Tiszta szívvel A Csík zenekar 1998-ban megjelent hanglemeze
 Tiszta szívvel az Omen együttes albuma
 Tiszta szívvel (telenovella) 2003-as mexikói televíziós filmsorozat
 Tiszta szívvel, Till Attila által rendezett 2015-ös film
 Tiszta szívvel, az ELTE alkotóközösségének időszakos kiadványa